Cley este un nume propriu, o variație a numelui propriu Clay, care desemnează clei sau lut în limba engleză, dar se poate referi la nume de botez masculine sau de familie din arealul anglo-saxon.

Varietăți ale acestui nume propriu sunt Clay și Clayton, care se poate referi la

Anglia 

 Cley next the Sea, sat din comitatul Norfolk din vestul Angliei;
 Cley Marshes, rezervație naturală de circa 176 ha din vestul Angliei, din apropierea localității Cley next the Sea;
 Cockley Cley, sat și o parohie civilă din comitatul (în original, English county) Norfolk.
 Saint Margaret's, Cley, biserică anglicană de lângă localitatea Cley next the sea.

Vezi și 

 Clay (dezambiguizare)
 Comitatul Clay (dezambiguizare)
 Clayton (dezambiguizare)

Nume proprii